Ernst Kupfer (1907-1943), een Duits Luftwaffepiloot tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Harry Kupfer (1935), een Duits operaregisseur